Hellevad (Aabenraa), plaats in de Deense gemeente Aabenraa
Hellevad (parochie, Aabenraa)
Hellevad (parochie, Brønderslev)